AAMA steht für:

  American Academy of Medical Acupuncture
 American Amusement Machine Association
 Arab American Medical Association
 Asia America Multitechnology Association

AAMA